Мартин Дам и Цирил Сук су бранили титулу.  Дам је играо у пару са Џаредом Палмером, али су изгубили у првој рунди.  Сук је играо у пару са Павелом Визнером, али су изгубили у четвртфиналу.

Алберт Коста и Рафаел Надал су освојили титулу победивши у финалу Андреја Павела и Михаила Јужног са  6:3, 4:6, 6:3.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2005."

Отворено првенство Катара у тенису 2005.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови